The Rummage Sale – cortometraggio del 1910 diretto da Sam Morris
 The Rummage Sale – cortometraggio del 1914 diretto da Edward LeSaint